Янетович, Ведран — австралийский футболист хорватского происхождения.
 Янетович, Марко — хорватский футболист, полузащитник.